Sabaté puede hacer referencia a las siguientes personas:

Jorge Sabaté, arquitecto argentino.
Francesc Sabaté, anarquista español.
Xavier Sabaté, político español.
Jaume Sabaté, futbolista español.

No confundir con 
La palabra savate que  alude a una especie de variante del pugilato inventada en Francia en la cual se usan también las piernas y pies como armas (su derivado o su afín sería el actual boxeo tailandés).